Захария Франкель (; ,  —, Бреслау) — немецко-богемский учёный-гебраист, умеренный реформатор иудаизма.

Биография 
Был главным раввином в Дрездене и Лейпциге. На этом посту он добился признания свободы еврейского культа.

В 1851 году основал журнал «Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judenthums» («Ежемесячный журнал по истории и науке иудаизма»).

С 1854 года был директором Еврейской теологической семинарии в Бреслау.

Порвал с реформистским крылом, в знак несогласия с мнением, что иврит перестал быть языком молитвы. Одним из первых утверждал, что история, а не религия, создала евреев как уникальный народ, и что они должны оставаться такими.

Подвергался нападкам со стороны радикальных реформаторов за приверженность Талмуду.

Труды 
 «Die Eidesleistung der Juden» (Лейпциг, 1840, 2 изд., 1847),
 «Vors t udien zur Septuaginta» (Лейпциг, 1841),
 «Der gerichtliche Beweis nach mosaisch-talmudischen Recht» (Берлин, 1846),
 «Ueber den Einfluss der pal ä stinensichen Exegese auf die alexandrinische Hermeneutik» (Бреслау, 1851),
 «Ueber pal ästinensische und alexandrinische Sch riftforschung» (Бреслау, 1854),
 «Grundlinien des mosaisch-talmudischen Eherechts» (Бреслау, 1859),
 «Entwurf einer Geschichte der Litteratur des nachtalmudischen Responsen» (Бpeслау, 1865),
 «Мебо га-Иерушалми» («Введение в иерусалимский Талмуд», Бреслау, 1870).

Примечания

Литература 
 Бранн М. «Die Familie Frankel».

Ссылки 
 

Гебраисты
Богословы Германии
Раввины XIX века
Раввины Германии